Toto je seznam obcí v departementu Rhône ve Francii, jichž je celkem 293:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Rhône